Braathen är ett norskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Offentlig statistik tillgänglig i mars 2018 ger följande antal personer i Norge respektive i Sverige med stavningsvarianterna:
 Braaten 852, Sverige 14
 Braathen 1 337 Sverige 45
 Bråten  2 883, Sverige 50
 Bråthen 3 370  Sverige 80
Totalt blir detta 8 442 personer i Norge och 189 personer i Sverige. 

Namnet är ursprungligen ett gårds- eller bebyggelsesnamn med betydlesen "avbrnat stycke, öppen röjning i skog" Med den moderna stavningen Bråten finns det som geografiskt namn på flera platser i Sverige och Norge.

Personer med efternamnet Braathen eller med varianter av detta namn
Personer utan angiven nationalitet är från Norge
 Alma Braathen (1906–1967), svensk journalist
 Clas Brede Bråthen (född 1968), backhoppare och idrottsledare
 Daniel Braaten (född 1982), fotbollsspelare
 Inge Bråten (1948–2012), längdåkningstränare
 Ludvig G. Braathen (1891–1976), entreprenör inom luftfart
 Maja Braathen (1896–1973), svensk konstnär
 Oskar Braaten  (1881–1939), författare
 Steinar Bråten (född 1962), backhoppare och tränare
 Östen Braathen (född 1939), svensk skådespelare, klippare och TV-regissör
 Øystein Bråten (född 1995), freestyleåkare

Företagsgrupp grundad av Ludvg G. Braathen
 Braathens, även Braathens S.A.F.E., tidigare norskt flygbolag
 SAS Braathens, norrskt flygbolag med detta namn 2004–2007
 Braathens Aviation, norskt holdingbolag ägt av Ludvig G. Braathens arvingar
 Braathens Malmö Aviation, svenskt flygbolag 1999–2000
 Braathens Regional, svenskt flygbolag 2013–2016
 BRA-Braathens Regional Airlines, svenskt flygbolag sedan 2016
 Braganza, norskt holdingbolag ägt av Ludvig G. Braathens arvingar

Geografi
 Braathen Creek, vattendrag i British Columbia, Kanada
 Cape Braathen, udde i Antarktis

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Norska efternamn